Okręty US Navy o nazwie USS "Belmont":
 Pierwszy "Belmont" (1917) był barką, która służyła w 3 Dystrykcie Morskim (ang. 3d Naval District) w okresie I wojny światowej.
 Drugi "Belmont" (AGTR-4) był okrętem badawczym (szpiegowskim), który był w służbie w latach 1964-1970.

Belmont